Фалья () — испанская фамилия. Известные носители:
 Фалья, Алехандро (род. 1986) — колумбийский теннисист
 Фалья, Мануэль де (1876—1946) — испанский композитор